Denumirea de Ghenciovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ghenciovți, un sat în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo;
 Ghenciovți, un sat în comuna Treavna, regiunea Gabrovo.